(1856-1935), marionnettiste et peintre tchèque, frère du suivant ;
  (1871–1962), marionnettiste et peintre tchèque, frère du précédent ;
  (1891-1968), gymnaste tchèque ;
  (1904-1979), avocat et espérantiste tchèque ;
  (1923-2007), architecte tchèque ;
  (1953), homme politique tchèque ;
 Michelle Bubenicek (1971), historienne française ;
  (1974), danseur tchèque, frère du suivant ;
  (1974), danseur et scénographe tchèque, frère du précédent ;
 Petr Bubeníček (1990), qui finit en 2009 à la première place de la Foire internationale de science et d'ingénierie d'Intel pour son projet d'équipe d'ingénierie électrique et mécanique, éponyme de l'astéroïde (25613) Bubenicek.